|-
| 205201 - || || 11 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205202 - || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205203 - || || 6 de març de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 205204 - || || 4 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205205 - || || 26 de març de 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 205206 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205207 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205208 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205209 - || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205210 - || || 4 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205211 - || || 7 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205212 - || || 27 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205213 - || || 29 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205214 - || || 4 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205215 - || || 4 de maig de 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 205216 - || || 27 de juny de 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 205217 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205218 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205219 - || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205220 - || || 5 d'agost de 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 205221 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205222 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205223 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205224 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205225 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205226 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205227 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205228 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205229 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205230 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205231 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205232 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205233 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205234 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205235 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205236 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205237 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205238 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205239 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205240 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205241 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205242 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205243 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205244 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205245 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205246 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205247 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205248 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205249 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205250 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205251 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205252 - || || 21 d'agost de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205253 - || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205254 - || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205255 - || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205256 - || || 8 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205257 - || || 9 de setembre de 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 205258 - || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205259 - || || 3 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205260 - || || 4 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205261 - || || 5 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205262 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205263 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205264 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205265 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205266 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205267 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205268 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205269 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205270 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205271 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205272 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205273 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205274 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205275 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205276 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205277 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205278 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205279 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205280 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205281 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205282 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205283 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205284 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205285 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205286 - || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205287 - || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205288 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205289 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205290 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205291 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205292 - || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205293 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205294 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205295 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205296 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205297 - || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205298 - || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205299 - || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 205300 - || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5